Seznam IC objektů 251–500 uvádí část seznamu tzv. IC objektů, které jsou obsaženy v astronomickém katalogu známém jako Index Catalogue (IC); tento katalog mlhovin, hvězdokup a galaxií byl poprvé publikován roku 1895 a byl postupně rozšířen na více než 5000 objektů.

Seznam IC objektů 0251-0500
Seznam IC objektů 0251-0500